

Anno 
 662 o 662 a.C.

Codici 
 662 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Lick, a Mount Hamilton, nella Contea di Santa Clara degli Stati Uniti

Matematica 
 662 – numero